Паласьос-де-Риописуэрга ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,230 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса